Rostaing  de Sabran,  d'Uzès, épiscopat en 945.

Un évêque d'Uzès, du nom d'Amélius II, est placé à tort, par la Gallia Christiana, entre les années 966 et 969; il a été confondu avec , qui vivait en 823.

Évêque d'Uzès
Évêque du Xe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom